Swiss puede referirse a:

Lugares 
 Swiss (Carolina del Norte), área no incorporada del condado de Yancey, estado estadounidense de Carolina del Norte.
 Swiss (Wisconsin), pueblo ubicado en el condado de Burnett, estado estadounidense de Wisconsin.

Empresas y organizaciones 
 SIX Swiss Exchange, bolsa de Suiza.
 Swiss European Air Lines, aerolínea regional.
 Swiss International Air Lines, aerolínea internacional
 Swiss Quality Hotels International,  la cadena de hoteles más grande de Suiza.
 Swiss Re, aseguradora.
 Swiss Colony, empresa estadounidense de venta por correspondencia.

Otros usos 
 Blue swiss, término que hace referencia a las firmas suizas de capital más estables del mercado.
 Swiss Market Index, índice bursátil.
 Swiss-Prot, base de datos biológica de secuencia de proteínas.
 Swiss Family Robinson, película estadounidense.
 Swiss Fort Knox, centros de procesamiento de datos.
 Swiss Cottage (Tipperary), cabaña construida en el condado de Tipperary, Irlanda.